Кільва́тер (від  — «кільова вода») — термін, що може мати такі значення:

 Кільватерна колона, або стрій кільватера — стрій, при якому кораблі слідують строго один за одним.
 Кільватерний струмінь, або кільватерний слід — обурення, створюване у воді кораблем (судном) на ходу.